Parkway (Missouri), een plaats in de staat Missouri
 Parkway (weg), een weg door een park, vooral gebruikelijk in de Verenigde Staten
 Parkway Drive, een Australische metalcoreband